U.S. National Championships 1907 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1907 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 20–28 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 25 czerwca–2 lipca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta siódma edycja turnieju męskiego i dwudziesta pierwsza damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1907 w Stanach Zjednoczonych
1907 w tenisie ziemnym
US Open według lat